— город в Японии, находящийся в префектуре Ибараки.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Ибараки региона Канто. С ним граничат города Такахаги, Хитати, Хитатиомия, Нака и посёлки Дайго, Ямацури, Ханава.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом города считается Zelkova serrata, цветком — керрия, птицей — обыкновенный зимородок.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Ибараки